Никола Симић (Београд, 22. новембра 1996) српски је фудбалски голман, који тренутно наступа за Вождовац.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Земун
 Српска лига Београд: 2014/15.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 Милош Крунић на сајту FBREF 

Рођени 1996.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Земуна
Фудбалери Срема Јаково
Фудбалери Раковице
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Вождовца
Фудбалски голмани
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије